

Sigle 
Partito Repubblicano Italiano – partito politico italiano
Partido Revolucionario Independiente – partito politico dominicano
Partido Revolucionario Institucional – Partito Rivoluzionario Istituzionale, partito politico messicano
Primary Rate Interface – un tipo di ISDN
Public Radio International – radio pubblica statunitense

Codici 
 PRI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Praslin Island (Seychelles)
 pri – codice ISO 639-3 della lingua paicî
 PRI – codice ISO 3166-1 alpha-3 di Porto Rico